Petrothrincus är ett släkte av nattsländor. Petrothrincus ingår i familjen Petrothrincidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Petrothrincus